Memorias de un loco, Diario de un loco o Apuntes de un loco puede hacer referencia a:

Cine 
Le memorie di un pazzo, película italiana de 1917 dirigida por Giuseppe De Liguoro.
Diary of a Madman, película estadounidense de 1963 protagonizada por Vincent Price.
Diary of a Madman, película británica de 1990 dirigida por Ronan O'Leary.

Literatura 
Diario de un loco, cuento de Nikolái Gogol publicado en 1835.
Memorias de un loco, obra de 1838 escrita por Gustave Flaubert.
Las memorias de un loco, obra póstuma de Lev Tólstoi publicada en 1912.
Diario de un loco, cuento de Lu Xun publicado en 1918.

Música 
Diary of a Madman, álbum del músico británico Ozzy Osbourne.
Diary of a Madman Tour, gira de conciertos del músico británico Ozzy Osbourne.